Roetoelen; een kleine etnische groep in het zuiden van de Russisch autonome republiek Dagestan
Roetoelisch; een Nach-Dagestaanse taal, gesproken door de Roetoelen
district Roetoelski; een gemeentelijk district van de Russisch autonome republiek Dagestan
Roetoel (plaats); een plaats in de Russische autonome republiek Dagestan, bestuurlijk centrum van het district Roetoelski

Zie ook
Rutuli of Rutuliërs; een legendarische kleine volksstam, oorspronkelijk gevestigd in het westen van Latium.